Bonaria – colle di Cagliari
 Bonaria – quartiere di Cagliari
 Santuario di Nostra Signora di Bonaria – santuario mariano di Cagliari
 Museo di Bonaria – museo del Santuario di Bonaria
 Cimitero monumentale di Bonaria – cimitero monumentale di Cagliari
 Nostra Signora di Bonaria o Madonna di Bonaria – titolo con cui la chiesa cattolica venera la madre di Gesù come patrona massima della Sardegna e patrona dei naviganti.
 Bonaria – vino
 Bonaria – nome proprio di persona femminile italiano, solitamente preceduto da Maria (Maria Bonaria), diffuso in Sardegna